Доро́хина — женская форма фамилии Дорохин.

Известные носительницы:
 Дорохина, Александра Митрофановна (1941—2019) — советская и российская артистка театра и кино.
 Дорохина, Оксана Сергеевна (род. 1973) — российская актриса и фотомодель.